

En mécanique moto 
 Nom d'un type de moto, la Sport Touring. Moto ayant des aptitudes sportives mais qui permet également de parcourir des distances dans un confort certain. Ce type de moto trouva sa consécration dans la Ducati ST2, elle-même sublimée grâce à la ST3 qui lui a succédé.

En sport 
 sigle du Stade toulousain, club de rugby haut-garonnais.

Au cinéma 
 abréviation de sous-titre ou sous-titré.
 Stranger Things une série télévisée de science-fiction horrifique américaine.

En musique 
 Sigle de Suicidal Tendencies, groupe de punk hardcore/thrash metal américain formé en 1982.

À la télévision 
 Sigle de Star Trek (dans Star Trek: The Next Generation ou ST: TNG).

Des entreprises 
 ST est une abréviation du nom de l’entreprise franco-italienne STMicroelectronics ;
 ST est le nom de  l'entreprise de travaux publics spécialisée dans les travaux sans tranchées (forages, fonçages, microtunnelages).

En géographie 
ST est un code, qui représente :
 Sète, selon la liste des quartiers maritimes en France ;
 Sainte-Lucie, selon l'ancienne liste des codes pays utilisés par l'OTAN (code alpha-2) ;
 Sao Tomé-et-Principe, selon la liste ISO 3166-1 alpha-2 des codes à deux lettres utilisée notamment pour les codes des unités monétaires ISO 4217.

En informatique 
 L'Atari ST était un ordinateur équipé d'un processeur Motorola 68000 ;
 ST est le préfixe des produits (disques durs en particulier) de la société Seagate Technology ;
 ST est un type de connecteur optique, développé par AT&T en 1985 ;
.st est le code de Sao Tomé-et-Principe, selon la liste des Domaines de premier niveau dans l'internet ;
 ST, abréviation d'Internet Stream Protocol ;
 ST, abréviation de l'anglais Structured Text, désigne le texte structuré, un langage de programmation pour automates programmables industriels.

En physique 
 St est un symbole représentant le stokes, une unité de mesure physique ;
 st est un symbole représentant le stère, une ancienne unité de volume.

En mathématiques 
 En anglais, s.t. (subject to, sujet à) est utilisé devant la (les) contrainte(s) d’une optimisation mathématique.
 s.t. est aussi l'abréviation de tel que (such that) et est utilisé lors de définitions d'objets (let f the function s.t. ..., soit f la fonction telle que ...).

 st ou ST est l'abréviation du mot anglais « first ». Cette abréviation est utilisée pour écrire en chiffres les nombres ordinaux se terminant par un (sauf pour 11 ; En réalité, pour tous les ordinaux correspondant aux cardinaux se terminant par « one ».) ; Par exemple , ...
 Écrit en minuscules (« st », donnant « ,  »...), ou en capitales (« ST », donnant « 1ST, 21ST »...), le suffixe du nombre ordinal s'écrit sur la ligne de base (et non en exposant comme c'est le cas en français).

Variantes 
St ou St, ou en anglais , est une abréviation du mot saint lorsqu'il qualifie un personnage (« St Paul » pour « saint Paul » c’est-à-dire Paul de Tarse) ou fait partie d'un nom dérivé d'un nom de saint (« St-Étienne » pour la ville de Saint-Étienne) ; au féminin, on écrit Ste ou Ste, au pluriel SS. ; ne s'utilise pas pour les noms de famille (Saint-Exupéry et Sainte-Beuve ne s’abrègent pas). Ces abréviations ne doivent être employées que dans les cas où la place manque : calendriers, cartes géographiques, tableaux compacts…
 Pour le Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale : « Le mot « saint » ne s’abrège, en français, qu’exceptionnellement, dans les noms propres (fréquence du mot, exiguïté de la justification) et sous les formes « St » et « Ste ». » 
St. sert aussi d’abréviation à l’allemand Sankt (« St. Pölten » pour « Sankt Pölten » par exemple), au néerlandais Sint, Sankt et Sint signifiant « Saint », ou à l’anglais Street (« rue »).

Notes et références 

Abréviation
Code